Batcave ou Bat Cave est une expression anglaise signifiant grotte des chauves-souris, qui peut désigner :
 Batcave, une boîte de nuit de la région de Londres ouverte dans les années 1980.
 Mode batcave, un style vestimentaire gothique issu de ceux pratiqués dans la boîte de nuit.
 Batcave (comics), le quartier général du personnage de fiction Batman.
 Bat Cave, une zone non incorporée du comté de Henderson en Caroline du Nord.
 , une grotte de Sainte-Lucie.
 Maison Batcave, de l'occitan gascon Vathcava : un édifice ancien, patrimoine de la commune d'Orthez, Pyrénées-Atlantiques.